Бурдиха — небольшая река в России, протекает в Ивановской области. Устье реки находится по правому берегу реки Ухтохма.

Исток реки теряется в лесах юго-западнее села Чернцы. По реке находятся населённые пункты Кунятиха и Авдотцино.

Не судоходна.

Примечания 

Притоки Ухтохмы
Реки Лежневского района